Chaetocalathus — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1942 року.

Класифікація 
До роду Chaetocalathus відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1942. A monographic study of the genera Crinipellis and Chaetocalathus. Lilloa. 8:441-534 - P.518

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві